O slalom gigante masculino do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputado em 18 de fevereiro no no Centro Alpino Yongpyong em Bukpyeong-myeon, Jeongseon.

Medalhistas

Resultados 

Slalom gigante Masculino